Rise může znamenat:
 Rise – deváté studiové album křesťanské rockové skupiny Skillet
 Rise – druhé studiové album německo-italské hardrockové hudební skupiny The Unity
 Rise (píseň, Katy Perry) – píseň americké zpěvačky Katy Perry
 Rise (seriál) – americký dramatický televizní seriál